„БМВ X5“ (BMW X5) е модел средни автомобили с повишена проходимост (сегмент J) на германската компания „БМВ“, произвеждани в четири последователни поколения от 1999 година насам.

Това е първият SUV модел на „БМВ“ и е създаден на основата на „БМВ Серия 5“ с използване и на технологии на британския производител на автомобили с повишена проходимост „Ленд Роувър“, който по това време е собственост на „БМВ“. Моделът е сред най-успешните за компанията, като към 2018 година от него са продадени около 2,2 милиона броя.

От 2010 година моделът се предлага и във вариант с подобрено поведение под името „БМВ X5 M“.

Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
X5